Малая Сарана — река в России, протекает по Свердловской области и Пермском крае. Устье реки находится в 41 км по правому берегу реки Сарана. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100021367.

Примечания 

Притоки Сараны
Реки городского округа Красноуфимск
Реки Октябрьского района Пермского края